Bickley steht für:

 Bickley (London), ein Vorort innerhalb der London Borough of Bromley
 Bickley (Western Australia), eine Ortschaft in Western Australia

Bickley ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Bickley († 1596), Bischof von Chichester